Krokigtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Krokigtjärnen, Jämtland, sjö i Ragunda kommun, 
Krokigtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Krokigtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Krokigtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (2 ha)
Krokigtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726643-163879), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Krokigtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727721-165688), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,56 ha)
Krokigtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728265-166166), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,12 ha)
Krokigtjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn